Termenul „Frasier” se poate referi la:

Nume de persoane
Anne Frasier autor american
Alte utilizări
Sindromul Frasier, o boală de natură genetică
Frasier, un sitcom american produs de televiziunea NBC.

Vezi și 
Frazier (dezambiguizare)
Frazer (dezambiguizare)
Fraser (dezambiguizare)